Geso steht für:
 Geso (Speer), ein römischer Speer 

Die Abkürzung GesO steht für:
 Gesamtvollstreckungsordnung

GESO